Юрий Кондратьев:
 Кондратьев, Юрий Григорьевич (род. 1953) — украинский математик.
 Кондратьев, Юрий Николаевич (род. 1932) — российский инженер, конструктор танков.